De voorzitter van de Regeringsraad van het kanton Zürich (Duits: Präsident des Regierungsrates des Kantons Zürich), is de hoogste ambtsdrager van het kanton. Hij of zij wordt voor de duur van één jaar rechtstreeks gekozen door de kiesgerechtigde bevolking van het kanton Zürich.

Het ambt van voorzitter (of president) van de Regeringsraad werd in 1850 ingesteld, voor die tijd werd het kanton Zürich geregeerd door een ambtsburgemeester (niet te verwarren met de burgemeester van de stad Zürich). De plaatsvervanger van de voorzitter van de Regeringsraad is de vicevoorzitter (Viceregierungspräsident).

Lijst van voorzitters van de Regeringsraad

Zie ook
 Ambtsburgemeester
 Lijst van stadspresidenten van Zürich

Geschiedenis van Zürich
Zurich, Voorz
Zurich